Coleman Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Coleman Island (Illinois)
 Coleman Island (Minnesota)
 Coleman Island (South Carolina)
 Coleman Island (Virginia)